Флаг Бурзя́нского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого правильный шестиугольник жёлтого цвета, верхняя и нижняя стороны которого параллельны верхней и нижней краям полотнища; в центре шестиугольника идущий к древку медведь красного цвета. К углам шестиугольника, обращённым к боковым сторонам полотнища, примыкают тамги жёлтого цвета в виде малых отвлечённых стропил, а к серединам верхней и нижней сторон — две другие золотые тамги в виде бьющих в шестиугольник наконечников стрел».

Обоснование символики 
В основу композиции флага, разработанного на основе герба, легли особенности природных условий и исторического развития Бурзянского района.

Район знаменит своими природными сокровищами — уникальными памятниками природы и древней культуры. Это Башкирский государственный природный заповедник и Башкирский заповедник «Шульган-таш». Пещера Шульганташ (Капова) — одна из крупнейших карстовых пещер, где сохранились около 30 настенных рисунков эпохи палеолита, имеющих мировое значение. Шульганташ — единственная пещера в Восточной Европе, где хорошо сохранились образцы росписи краской времён каменного века.

Сохраняя многовековую историю края, центральной фигурой флага использованы тамги башкирских родов Бурзян, Кипчак и Тангаур — символ дани памяти предков, потомки которых с древних времён живут в этом благодатном крае. Стилизованные и соединённые в единую композицию тамги образуют пчелиную соту, которая символически показывает, что всемирно известный вид пчелы — бурзянская бортевая пчела, как вид, сохранилась только здесь. Уникальный пищевой и лекарственный продукт бортеводства и пчеловодства — мёд, отображён на флаге в виде наполненного золотом соты.

Среди множества животных, обитающих на территории района, особое место занимает медведь. По существующим поверьям башкир, медведь — это один из священных животных. Медведь символизирует богатырскую силу народа, высокую духовность, миролюбие, доброту. Царство животного и растительного мира нашло своё отражение на флаге в виде густого зелёного цвета полотнища флага. Зелёный цвет также символизирует красоту природы уникального бурзянского края, изобилие, плодородие, радость, свободу, покой и мир.

Золотой цвет элементов флага — цвет солнца и мёда, является символом трудолюбия, богатства и процветания.

Примечания 

Флаг Бурзянского района
Флаги с изображением медведя